Miejscowości w USA:
 Wellsville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Wellsville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 Wellsville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Wellsville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Wellsville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Wellsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Wellsville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
Gminy w USA:
 Wellsville (ang. Wellsville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany